Bruno Scelsi – ex ultramaratoneta ed ex maratoneta francese
 Giacinto Scelsi – compositore italiano
 Giacinto Scelsi – politico italiano
 Guido Scelsi – ammiraglio e aviatore italiano